Patrick Moore peut désigner :

 Patrick Moore (1923-2012), astronome britannique, présentateur de l'émission télévisée The Sky at Night sur la BBC ;
 Patrick Moore (1947-), consultant climatosceptique canadien, cofondateur de Greenpeace.